Mészáros Péter (1943) asztrofizikus, az MTA külső tagja
Mészáros Péter (1949) gépészmérnök, országgyűlési képviselő
Mészáros Péter (1969) filmrendező
Mészáros Péter az év magyar röplabdázója 1998–2000-ben
Mészáros Péter (zenész)